Osoby:
 Johannes Geis – niemiecki piłkarz
 Manfred Geis – niemiecki polityk

Inne:
 Geis – przysięga w mitologii

Zobacz też:
 Geiss
 Geiß